Abraham Israel Schnitzler, een Nederlands musicus.
 Arthur Schnitzler, een Oostenrijks schrijver.
 Conrad Schnitzler, een Duits musicus.
 Friedrich Wilhelm Schnitzler, een Duits politicus.
 Isidore Schnitzler, een Nederlands violist, bekend in de Verenigde Staten.
 Karl-Eduard von Schnitzler, een Oost-Duits propagandist.
 Louis Schnitzler, een Nederlands pianist 
 Syndroom van Schnitzler, een huidaandoening, vernoemd naar dermatoloog Liliane Schnitzler